Василь — мужское имя и фамилия.

Известные по имени 
 Василь Витка (настоящее имя Тимофей Васильевич Крысько; 1911—1996) — советский белорусский писатель.

Фамилия 
 Василь, Владимир (род. 1975) — хорватский футболист, вратарь.
 Василь, Кирилл (род. 1965) — словацкий католический епископ.
 Василь, Никола (род. 1995) — боснийский футболист, вратарь.

Другое 
 Казак Василь — главный герой фильма «Пропавшая грамота».

См. также 
 Васильсурск
 Васил
 Василий